Wollmann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wollmann (1871–1961), österreichischer Pädagoge
 Hellmut Wollmann (* 1936), deutscher Politik- und Verwaltungswissenschaftler
 Helmut Wollmann (* 1947), deutscher Ruderer
 Herbert Wollmann (* 1951), deutscher Politiker
 Marie Wollmann (1829–1908), deutsche Kindergärtnerin
 Ottilie Wollmann (1882–1944), deutsche Bildhauerin und Holocaustopfer
 Regina Wollmann (* 1941), deutsche römisch-katholische Ordensschwester und Äbtissin
 Thorsten Wollmann (* 1966), deutscher Jazzmusiker und Komponist
 Walter Wollmann (1891–1975), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Wilhelm Wollmann (1884–1976), deutscher Kommunalpolitiker (KPD, SED)

Siehe auch:
 Wollman
 Wolman
 Volman